Mięsień odwodziciel palca małego ręka
 Mięsień odwodziciel palca małego stopa